Ла-Боль-Ескубла́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 65 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 8868 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 17174,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Міста-побратими 
  Гомбург, Німеччина (1984)
  Інвернесс, Велика Британія (1989)
  Віла-Реал-де-Санту-Антоніу, Португалія (2006)

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Боль-Ескублак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара